Виктор Клавихо Кобос (; род. 23 сентября 1973 года в Альхесирасе, Кадис, Андалусия, Испания) — испанский актёр, известный по фильмам «Три дня» и «Вербо».

Два года изучал право в Университете Гранады,
после чего поступил в  (RESAD), которую окончил в 1997 году.
В том же году он впервые появился на телеэкранах в сериале Menudo es mi padre.

В 2005 году был номинирован на премию «Гойя» за лучший мужской дебют за роль в фильме «Подарок Сильвии».

Фильмография

Примечания